Verschaffelt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Verschaffelt (1801–1850), belgischer Gärtner
 Peter Anton von Verschaffelt (1710–1793), belgisch-flämischer Bildhauer und Architekt
 Ambroise Verschaffelt (1825–1886), belgischer Botaniker
 Edouard Verschaffelt (1874–1955), belgischer Maler
 Jules-Émile Verschaffelt (1870–1955), belgischer Physiker
 Maximilian von Verschaffelt (1754–1818), Architekt
 Pierre-Antoine Verschaffelt (1784–1844), belgischer Gärtner